Jack Johnson henviser til flere artikler:

 Jack Johnson (bokser) – (1878–1946), første afroamerikanske verdensmester i sværvægtsboksning.
 Jack Johnson (musiker) – (født 1975), Hawaiiansk surfer, musiker/sangskriver samt instruktør af dokumentarfilm.
 Jack Johnson (ishockeyspiller) – (født 1987), amerikansk ishockeyback, spiller p.t. for Los Angeles Kings.
 Jack Johnson (fodboldtræner) – fodboldtræner for Odense Boldklub 1968-1972.